Суперкубок Росії з футболу 2022 — 20-й розіграш турніру. Матч відбувся 9 липня 2022 року між чемпіоном Росії «Зенітом» і володарем Кубка Росії клубом «Спартак» (Москва).

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

Росія
Суперкубок Росії з футболу
Липень 2022
2022 у Росії